Hellboy (personage), een strippersonage van Dark Horse Comics
de Hellboy-comics (miniseries):
Hellboy: Seed of Destruction (1994)
Hellboy: Wake the Devil (1996)
Hellboy: Conqueror Worm (2001)
Hellboy (2004), een film uit 2004 van regisseur Guillermo del Toro
Hellboy II: The Golden Army, een sequel uit 2008
Hellboy (2019), een film uit 2019 van regisseur Neil Marshall
de Hellboy Animated-filmreeks:
Hellboy: Sword of Storms (2006)
Hellboy: Blood and Iron (2007)